El paral·lel 3º sud és una línia de latitud que es troba a 3 graus sud de la línia equatorial terrestre. Travessa l'Oceà Atlàntic, l'Àfrica, l'Oceà Índic, el Sud-est Asiàtic, l'Australàsia, l'Oceà Pacífic i Amèrica del Sud.

Geografia 
En el sistema geodèsic WGS84, al nivell de 3° de latitud sud, un grau de longitud equival a  111,168 km; la longitud total del paral·lel és de 40.020 km, que és aproximadament % de la de l'equador, del que es troba a 332 km i a 9.670 km del Pol sud

Arreu del món 
A partir del Meridià de Greenwich i cap a l'est, el paral·lel 3° sud passa per: 

{| class="wikitable plainrowheaders"
! scope="col" width="125" | Coordenades
! scope="col" | País. Territori o mar
! scope="col" | Notes
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-

| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Índic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Pagai Selatan
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Estret de Mentawai
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Sumatra
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Estret de Bangka
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illes de Bangka i Lepar
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Java
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Belitung
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Java
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Borneo
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Java
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Borneo
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Estret de Macassar
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Sulawesi (Península de Selatan)
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Golf de Boni
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Sulawesi (Península de Tenggara)
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Banda
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al nord de l'illa de Buru, 
|-
| 
! scope="row" | 
| Illes de Boano i Seram
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Ceram
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Nova Guinea
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Badia de Cenderawasih
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Nova Guinea
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Nova Guinea
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" | Mar de Bismarck, passa al sud de les illes Purdy,  passa al sud de l'illa de Dyaul, 
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Nova Irlanda
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa de Tabar
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" | passa a través de les illes Lihir, Passa al nord de the Nuguria islands, passa al sud de l'illa Canton, Passa al nord de l'illa Enderbury, 
|-
| 
! scope="row" | 
| Illa Puná
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" | Canal de Jambelí
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Amazonas Pará Maranhão Piauí Ceará
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
|}

Vegeu també 
 Paral·lel 2º sud
 Paral·lel 4º sud

Referències 

Línies de latitud